

Persone 
Andrew Witten, noto come Zephyr – writer statunitense 
Edward Witten – fisico statunitense
Jason Witten – giocatore di football americano statunitense
Jesse Witten – tennista statunitense

Altro 
Witten – città tedesca
11349 Witten – asteroide della fascia principale